Mandriva Linux 2006 est une ancienne version de la distribution Mandriva Linux, pour les particuliers, qui intègre les technologies issues de Conectiva et de Lycoris. Elle est encore plus simple à utiliser, plus conviviale et plus puissante. Elle convient aux besoins de tous types d’utilisateurs, depuis le débutant Linux jusqu’au travailleur indépendant. Elle succède à Mandriva Linux Limited Edition 2005 et précède Mandriva 2007.

Les nouveautés de cette version

Nouveautés Phares 
 Outil de recherche
 Pare-feu dynamique
 Nouveau gestionnaire de paquetages :
 Smart ;
 mises à jour DeltaRPM ;
 serveur d’auto-installation (PowerPack+).
 Intégration des technologies acquises via Conectiva et de Lycoris.

Améliorations 
 Nouvelles fonctionnalités de l’installeur
 Nouvelles versions logicielles
 Environnement graphique : KDE 3.4 & GNOME 2.10
 Noyau Linux et composants principaux : Kernel 2.6.12, gcc 4.0, X.org 6.9, glibc 2.3.5, OpenOffice.org 1.1.5, Kolab2 (groupware server), Akregator (lecteur de flux RSS)
 Applications tierces : Opera (navigateur web), Skype (voix sur IP avec appels gratuits), Mindawn (service de musique en ligne), Adobe Reader 7.0, RealPlayer10, Flash Player 7
 Meilleures performances : Temps de lancement réduit
 Meilleure ergonomie avec une interface utilisateur très attractive
 Support matériel : Gestion des technologies mobiles Wi-Fi et Intel Centrino

Les différentes versions
Poste de travail :
 Discovery/Lx : Pour les débutants, convergence entre les technologies Mandriva et Lycoris.
 PowerPack : Pour les utilisateurs avancés, convergence entre les technologies Mandriva et Conectiva.
Serveur :
 PowerPack+ : Pour les PME-PMI, ensemble de fonctions serveur.

Articles connexes 
 Mandriva
 Mandriva Linux
 Linux

Liens externes 
  Site officiel
  Notes de Version
  Téléchargement
  Mandinux: Communauté d'aide Mandriva

Mandriva